|-
|(69501)||1997 CK11|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,056|| align=right|0,32|| align=right|4,246||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69502)||1997 CK12|| align=right|16,6|| align=right|2,458|| align=right|0,180|| align=right|1,90|| align=right|3,852||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69503)||1997 CF16|| align=right|16,1|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|9,60|| align=right|4,091||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69504)||1997 CG20|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,112|| align=right|11,18|| align=right|4,290||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69505)||1997 CX21|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,198|| align=right|4,74|| align=right|3,859||MBA||11. februar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(69506)||1997 CF26|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,182|| align=right|5,44|| align=right|4,088||MBA||14. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69507)||1997 CQ27|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,220|| align=right|2,80|| align=right|3,656||MBA||4. februar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69508)||1997 ET2|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,141|| align=right|13,80|| align=right|4,319||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69509)||1997 ES4|| align=right|15,8|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|5,38|| align=right|4,288||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69510)||1997 EN5|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,091|| align=right|2,04|| align=right|4,267||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69511)||1997 ER33|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,146|| align=right|3,56|| align=right|3,824||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69512)||1997 EZ38|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|6,02|| align=right|3,754||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69513)||1997 EP39|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,039|| align=right|7,55|| align=right|4,151||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69514)||1997 EQ46|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,257|| align=right|13,58|| align=right|4,197||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69515)||1997 EM47|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,121|| align=right|11,64|| align=right|4,524||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69516)||1997 FJ|| align=right|13,7|| align=right|2,776|| align=right|0,148|| align=right|14,49|| align=right|4,626||MBA||21. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69517)||1997 FM3|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,145|| align=right|12,64|| align=right|4,273||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69518)||1997 FS4|| align=right|14,3|| align=right|2,631|| align=right|0,170|| align=right|34,28|| align=right|4,268||MBA||28. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69519)||1997 GT1|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,069|| align=right|1,65|| align=right|4,133||MBA||2. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69520)||1997 GC2|| align=right|16,3|| align=right|2,676|| align=right|0,114|| align=right|1,93|| align=right|4,376||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69521)||1997 GY2|| align=right|16,2|| align=right|2,765|| align=right|0,145|| align=right|1,01|| align=right|4,598||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69522)||1997 GY6|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,041|| align=right|14,27|| align=right|4,487||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69523)||1997 GH7|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|4,388||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69524)||1997 GM7|| align=right|13,7|| align=right|2,576|| align=right|0,151|| align=right|18,43|| align=right|4,133||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69525)||1997 GF9|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,102|| align=right|13,37|| align=right|4,255||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69526)||1997 GN9|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|15,10|| align=right|4,280||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69527)||1997 GU10|| align=right|17,1|| align=right|2,559|| align=right|0,211|| align=right|3,29|| align=right|4,094||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69528)||1997 GV10|| align=right|16,4|| align=right|2,468|| align=right|0,162|| align=right|2,00|| align=right|3,878||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69529)||1997 GU12|| align=right|16,4|| align=right|2,543|| align=right|0,174|| align=right|5,75|| align=right|4,055||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69530)||1997 GN13|| align=right|16,6|| align=right|2,572|| align=right|0,115|| align=right|8,80|| align=right|4,125||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69531)||1997 GV13|| align=right|16,7|| align=right|2,605|| align=right|0,111|| align=right|3,18|| align=right|4,203||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69532)||1997 GC17|| align=right|16,0|| align=right|2,584|| align=right|0,090|| align=right|5,21|| align=right|4,153||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69533)||1997 GT17|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,066|| align=right|15,35|| align=right|4,453||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69534)||1997 GG20|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,094|| align=right|8,67|| align=right|4,190||MBA||5. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69535)||1997 GN23|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,145|| align=right|6,61|| align=right|4,018||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69536)||1997 GN24|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,075|| align=right|15,56|| align=right|4,183||MBA||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69537)||1997 GZ32|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|4,591||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69538)||1997 GH36|| align=right|13,5|| align=right|2,694|| align=right|0,104|| align=right|13,66|| align=right|4,422||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69539)||1997 GO40|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,138|| align=right|3,93|| align=right|4,207||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69540)||1997 HA1|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|16,22|| align=right|4,272||MBA||29. april 1997||Modra||Modra
|-
|(69541)||1997 HZ9|| align=right|15,7|| align=right|3,236|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|5,820||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69542)||1997 HL10|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,059|| align=right|2,21|| align=right|4,360||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69543)||1997 JZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,099|| align=right|2,43|| align=right|4,501||MBA||4. maj 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69544)||1997 JV9|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,088|| align=right|10,41|| align=right|4,434||MBA||9. maj 1997||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69545)||1997 JF10|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|2,53|| align=right|4,187||MBA||11. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69546)||1997 JO13|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,063|| align=right|16,23|| align=right|4,413||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69547)||1997 KU1|| align=right|15,9|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|14,53|| align=right|4,379||MBA||27. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69548)||1997 LA3|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|18,10|| align=right|4,222||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69549)||1997 LC4|| align=right|15,1|| align=right|1,924|| align=right|0,079|| align=right|23,71|| align=right|2,667||MBA||9. junij 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(69550)||1997 LA6|| align=right|14,3|| align=right|2,779|| align=right|0,166|| align=right|16,73|| align=right|4,632||MBA||13. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69551)||1997 MY2|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|3,07|| align=right|5,367||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69552)||1997 MT4|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,115|| align=right|15,03|| align=right|5,134||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69553)||1997 QS2|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,161|| align=right|6,46|| align=right|5,598||MBA||31. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(69554)||1997 SZ4|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,083|| align=right|21,38|| align=right|5,622||MBA||25. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69555)||1997 SQ9|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,082|| align=right|12,94|| align=right|5,477||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69556)||1997 SA31|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,104|| align=right|18,63|| align=right|5,720||MBA||27. september 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(69557)||1997 SY31|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,085|| align=right|9,14|| align=right|5,631||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69558)||1997 TA26|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,140|| align=right|18,27|| align=right|5,753||MBA||10. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69559)||1997 UG5|| align=right|14,1|| align=right|3,243|| align=right|0,184|| align=right|18,60|| align=right|5,838||MBA||27. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69560)||1997 UW14|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,112|| align=right|6,54|| align=right|5,653||MBA||31. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(69561)||1997 YD2|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,063|| align=right|4,38|| align=right|3,190||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69562)||1997 YU6|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,042|| align=right|7,11|| align=right|3,601||MBA||25. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69563)||1997 YP10|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,063|| align=right|5,10|| align=right|3,275||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69564)||1997 YA18|| align=right|16,9|| align=right|2,345|| align=right|0,200|| align=right|5,40|| align=right|3,590||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69565)||1998 AZ4|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,075|| align=right|7,07|| align=right|3,357||MBA||5. januar 1998||Monte Viseggi||L. Sannino; P. Pietrapriana
|-
|(69566)||1998 BX|| align=right|13,3|| align=right|3,974|| align=right|0,255|| align=right|3,79|| align=right|7,922||HLD||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69567)||1998 BC8|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,182|| align=right|3,08|| align=right|3,529||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69568)||1998 BK12|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,071|| align=right|6,79|| align=right|3,685||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69569)||1998 BU12|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,055|| align=right|7,35|| align=right|3,449||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69570)||1998 BT24|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,099|| align=right|5,41|| align=right|3,383||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69571)||1998 BJ25|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|2,58|| align=right|3,380||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69572)||1998 BY25|| align=right|14,3|| align=right|2,218|| align=right|0,058|| align=right|7,13|| align=right|3,303||MBA||29. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69573)||1998 BQ26|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,161|| align=right|7,72|| align=right|3,500||MBA||28. januar 1998||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(69574)||1998 BR35|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,089|| align=right|6,84|| align=right|3,666||MBA||28. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69575)||1998 BT36|| align=right|17,3|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|0,74|| align=right|3,650||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69576)||1998 BQ46|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,105|| align=right|2,92|| align=right|3,554||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69577)||1998 CE5|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,118|| align=right|2,19|| align=right|3,683||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69578)||1998 DC|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|4,11|| align=right|3,629||MBA||16. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69579)||1998 DQ1|| align=right|17,2|| align=right|2,281|| align=right|0,133|| align=right|2,09|| align=right|3,444||MBA||20. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(69580)||1998 DR7|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|4,08|| align=right|3,454||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69581)||1998 DX8|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,111|| align=right|1,35|| align=right|3,555||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69582)||1998 DM10|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,103|| align=right|6,43|| align=right|3,643||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69583)||1998 DP10|| align=right|15,6|| align=right|2,202|| align=right|0,072|| align=right|2,98|| align=right|3,267||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69584)||1998 DZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,125|| align=right|7,04|| align=right|3,359||MBA||17. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69585)||1998 DN35|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,120|| align=right|0,95|| align=right|3,355||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(69586)||1998 DE36|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,117|| align=right|5,44|| align=right|3,381||MBA||25. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69587)||1998 EZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,448|| align=right|0,010|| align=right|3,51|| align=right|3,830||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69588)||1998 EF4|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,074|| align=right|6,02|| align=right|3,459||MBA||2. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69589)||1998 EM7|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,163|| align=right|4,39|| align=right|3,444||MBA||1. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69590)||1998 EL8|| align=right|15,1|| align=right|2,259|| align=right|0,136|| align=right|5,61|| align=right|3,395||MBA||3. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(69591)||1998 EV13|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|3,27|| align=right|3,535||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69592)||1998 EO14|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,105|| align=right|3,17|| align=right|3,698||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69593)||1998 EN21|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,063|| align=right|7,59|| align=right|3,433||MBA||11. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69594)||1998 FF11|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,141|| align=right|3,32|| align=right|3,604||MBA||24. marec 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(69595)||1998 FK11|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|7,43|| align=right|3,480||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69596)||1998 FT14|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,043|| align=right|6,97|| align=right|3,520||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69597)||1998 FQ15|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,164|| align=right|2,93|| align=right|3,377||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69598)||1998 FT18|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,206|| align=right|3,56|| align=right|3,799||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69599)||1998 FH19|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,166|| align=right|5,59|| align=right|3,583||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69600)||1998 FC23|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,046|| align=right|7,13|| align=right|3,428||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69601)||1998 FB27|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,152|| align=right|4,58|| align=right|3,695||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69602)||1998 FE28|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|3,567||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69603)||1998 FD29|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|1,80|| align=right|3,498||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69604)||1998 FH35|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,119|| align=right|3,57|| align=right|3,505||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69605)||1998 FA38|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,158|| align=right|0,33|| align=right|3,756||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69606)||1998 FX40|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,123|| align=right|5,30|| align=right|3,639||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69607)||1998 FZ41|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,166|| align=right|1,66|| align=right|3,607||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69608)||1998 FJ42|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,178|| align=right|2,22|| align=right|3,614||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69609)||1998 FQ42|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,079|| align=right|3,12|| align=right|3,317||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69610)||1998 FD43|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,132|| align=right|2,66|| align=right|3,704||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69611)||1998 FP46|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,077|| align=right|4,17|| align=right|3,358||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69612)||1998 FW46|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,094|| align=right|3,78|| align=right|3,390||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69613)||1998 FK47|| align=right|14,4|| align=right|2,330|| align=right|0,127|| align=right|7,37|| align=right|3,556||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69614)||1998 FK48|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,135|| align=right|4,83|| align=right|3,381||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69615)||1998 FF49|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,166|| align=right|2,03|| align=right|3,604||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69616)||1998 FY49|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,073|| align=right|6,61|| align=right|3,721||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69617)||1998 FD52|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,106|| align=right|5,90|| align=right|3,527||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69618)||1998 FY52|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,148|| align=right|5,69|| align=right|3,461||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69619)||1998 FM53|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,078|| align=right|6,64|| align=right|3,516||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69620)||1998 FP53|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,233|| align=right|6,53|| align=right|3,353||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69621)||1998 FA54|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,157|| align=right|2,04|| align=right|3,620||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69622)||1998 FS54|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,070|| align=right|6,04|| align=right|3,578||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69623)||1998 FM55|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,085|| align=right|3,74|| align=right|3,448||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69624)||1998 FN57|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|5,58|| align=right|3,485||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69625)||1998 FG58|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,122|| align=right|7,12|| align=right|3,621||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69626)||1998 FM59|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,109|| align=right|3,44|| align=right|3,651||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69627)||1998 FC62|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|9,43|| align=right|3,776||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69628)||1998 FD62|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,597||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69629)||1998 FS62|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,115|| align=right|6,08|| align=right|3,773||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69630)||1998 FA63|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,099|| align=right|5,46|| align=right|3,552||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69631)||1998 FF63|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,167|| align=right|12,86|| align=right|4,059||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69632)||1998 FN64|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,082|| align=right|6,88|| align=right|3,506||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69633)||1998 FM65|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,208|| align=right|4,28|| align=right|4,056||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69634)||1998 FH68|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,123|| align=right|2,74|| align=right|3,671||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69635)||1998 FJ68|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,194|| align=right|0,34|| align=right|3,574||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69636)||1998 FE71|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,102|| align=right|3,44|| align=right|3,487||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69637)||1998 FN71|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|9,26|| align=right|3,755||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69638)||1998 FU71|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|2,40|| align=right|3,691||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69639)||1998 FR75|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,075|| align=right|7,42|| align=right|3,570||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69640)||1998 FP76|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,060|| align=right|4,73|| align=right|3,462||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69641)||1998 FQ77|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,494||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69642)||1998 FX77|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,115|| align=right|4,88|| align=right|3,337||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69643)||1998 FY77|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,095|| align=right|5,21|| align=right|3,363||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69644)||1998 FT78|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|7,00|| align=right|3,406||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69645)||1998 FM79|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|9,38|| align=right|3,706||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69646)||1998 FV79|| align=right|15,4|| align=right|2,237|| align=right|0,094|| align=right|6,05|| align=right|3,345||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69647)||1998 FO84|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,057|| align=right|7,88|| align=right|3,440||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69648)||1998 FW87|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,130|| align=right|4,31|| align=right|3,302||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69649)||1998 FK98|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,116|| align=right|5,34|| align=right|3,418||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69650)||1998 FT99|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,064|| align=right|6,54|| align=right|3,689||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69651)||1998 FW99|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,155|| align=right|5,02|| align=right|3,720||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69652)||1998 FJ101|| align=right|15,8|| align=right|2,463|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,865||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69653)||1998 FT101|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,073|| align=right|3,64|| align=right|3,496||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69654)||1998 FR102|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,224|| align=right|5,94|| align=right|3,696||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69655)||1998 FD106|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,090|| align=right|6,20|| align=right|3,648||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69656)||1998 FV108|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,106|| align=right|4,44|| align=right|3,552||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69657)||1998 FX108|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|3,513||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69658)||1998 FC114|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,159|| align=right|6,42|| align=right|3,562||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69659)||1998 FE116|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|5,18|| align=right|3,641||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69660)||1998 FP117|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,150|| align=right|10,52|| align=right|4,091||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69661)||1998 FZ117|| align=right|16,0|| align=right|2,479|| align=right|0,137|| align=right|3,61|| align=right|3,901||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69662)||1998 FR118|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,174|| align=right|3,24|| align=right|3,656||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69663)||1998 FM119|| align=right|17,2|| align=right|2,427|| align=right|0,174|| align=right|8,74|| align=right|3,780||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69664)||1998 FN122|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,131|| align=right|5,09|| align=right|3,810||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69665)||1998 FQ122|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,270|| align=right|10,64|| align=right|4,252||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69666)||1998 FC123|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,117|| align=right|4,88|| align=right|4,074||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69667)||1998 FL131|| align=right|16,9|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|0,83|| align=right|3,674||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69668)||1998 FD133|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|0,31|| align=right|3,573||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69669)||1998 FF137|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,171|| align=right|2,00|| align=right|3,759||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69670)||1998 FM141|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,152|| align=right|2,20|| align=right|3,849||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69671)||1998 GY3|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,247|| align=right|13,50|| align=right|4,091||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69672)||1998 GX7|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,213|| align=right|24,79|| align=right|3,543||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69673)||1998 GX10|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,114|| align=right|5,33|| align=right|3,635||MBA||2. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69674)||1998 HP3|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,240|| align=right|4,03|| align=right|4,109||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69675)||1998 HT7|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,236|| align=right|22,47|| align=right|3,559||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69676)||1998 HV13|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,056|| align=right|5,77|| align=right|3,554||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69677)||1998 HC14|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,187|| align=right|9,29|| align=right|4,108||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69678)||1998 HA15|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,190|| align=right|2,50|| align=right|3,560||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69679)||1998 HR15|| align=right|16,4|| align=right|2,447|| align=right|0,056|| align=right|5,22|| align=right|3,827||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69680)||1998 HC16|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|4,140||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69681)||1998 HN17|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,155|| align=right|3,23|| align=right|3,539||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69682)||1998 HA19|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|3,687||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69683)||1998 HK21|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,131|| align=right|2,14|| align=right|3,744||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69684)||1998 HA22|| align=right|15,8|| align=right|2,544|| align=right|0,213|| align=right|4,59|| align=right|4,057||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69685)||1998 HD22|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,175|| align=right|13,81|| align=right|4,176||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69686)||1998 HR23|| align=right|16,3|| align=right|2,457|| align=right|0,154|| align=right|1,59|| align=right|3,851||MBA||28. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69687)||1998 HK24|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,198|| align=right|14,12|| align=right|4,110||MBA||24. april 1998||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(69688)||1998 HD25|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,193|| align=right|6,02|| align=right|3,623||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69689)||1998 HV28|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,144|| align=right|6,57|| align=right|3,709||MBA||27. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69690)||1998 HL30|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|5,44|| align=right|3,384||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69691)||1998 HQ32|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,131|| align=right|4,60|| align=right|3,870||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69692)||1998 HZ32|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,146|| align=right|1,76|| align=right|3,572||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69693)||1998 HX33|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,085|| align=right|13,51|| align=right|4,036||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69694)||1998 HQ35|| align=right|15,6|| align=right|2,514|| align=right|0,113|| align=right|12,43|| align=right|3,986||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69695)||1998 HL36|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,254|| align=right|9,26|| align=right|3,543||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69696)||1998 HA38|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|6,36|| align=right|3,835||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69697)||1998 HH39|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,142|| align=right|4,49|| align=right|3,794||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69698)||1998 HW43|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|13,74|| align=right|4,013||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69699)||1998 HS45|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,077|| align=right|6,01|| align=right|3,726||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69700)||1998 HL46|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,154|| align=right|2,42|| align=right|3,696||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69701)||1998 HP49|| align=right|16,3|| align=right|1,716|| align=right|0,111|| align=right|20,19|| align=right|2,248||MBA||30. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(69702)||1998 HP57|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,150|| align=right|9,21|| align=right|3,603||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69703)||1998 HQ63|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,185|| align=right|4,62|| align=right|4,435||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69704)||1998 HS69|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,063|| align=right|6,83|| align=right|3,708||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69705)||1998 HM70|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,105|| align=right|7,34|| align=right|3,680||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69706)||1998 HJ77|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,159|| align=right|5,24|| align=right|3,586||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69707)||1998 HP79|| align=right|16,1|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|2,99|| align=right|4,079||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69708)||1998 HX85|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,115|| align=right|2,86|| align=right|3,661||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69709)||1998 HH87|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|4,99|| align=right|3,891||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69710)||1998 HR88|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,087|| align=right|2,48|| align=right|3,455||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69711)||1998 HA89|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,165|| align=right|12,66|| align=right|4,028||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69712)||1998 HV90|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,077|| align=right|7,18|| align=right|3,771||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69713)||1998 HB98|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,096|| align=right|4,18|| align=right|3,662||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69714)||1998 HR98|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,134|| align=right|8,50|| align=right|3,687||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69715)||1998 HG104|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|16,67|| align=right|4,154||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69716)||1998 HG105|| align=right|15,0|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,562||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69717)||1998 HH108|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,151|| align=right|9,72|| align=right|4,117||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69718)||1998 HH116|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,260|| align=right|11,32|| align=right|4,104||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69719)||1998 HY119|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,075|| align=right|9,95|| align=right|3,808||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69720)||1998 HW120|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,019|| align=right|8,81|| align=right|3,613||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69721)||1998 HJ125|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,159|| align=right|12,29|| align=right|4,128||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69722)||1998 HO127|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|6,40|| align=right|3,526||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69723)||1998 HV129|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,172|| align=right|2,32|| align=right|3,507||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69724)||1998 HF133|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,096|| align=right|6,65|| align=right|3,698||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69725)||1998 HA137|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,083|| align=right|6,93|| align=right|3,454||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69726)||1998 HR144|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,083|| align=right|5,06|| align=right|3,617||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69727)||1998 HD145|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,125|| align=right|8,10|| align=right|4,125||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69728)||1998 HG145|| align=right|15,3|| align=right|2,491|| align=right|0,075|| align=right|5,91|| align=right|3,931||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69729)||1998 HE149|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,181|| align=right|12,25|| align=right|4,416||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69730)||1998 HF149|| align=right|15,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|11,71|| align=right|4,144||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69731)||1998 HP152|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,137|| align=right|2,45|| align=right|3,497||MBA||22. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69732)||1998 JE|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,091|| align=right|3,81|| align=right|3,533||MBA||1. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69733)||1998 JS2|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,200|| align=right|7,78|| align=right|3,762||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69734)||1998 KF1|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|2,29|| align=right|3,800||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69735)||1998 KB7|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,057|| align=right|6,14|| align=right|3,730||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69736)||1998 KT7|| align=right|17,2|| align=right|2,634|| align=right|0,278|| align=right|13,59|| align=right|4,275||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69737)||1998 KS12|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,133|| align=right|2,26|| align=right|3,758||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69738)||1998 KL16|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,197|| align=right|10,33|| align=right|4,143||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69739)||1998 KX19|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,106|| align=right|12,91|| align=right|4,142||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69740)||1998 KK26|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,147|| align=right|12,31|| align=right|4,211||MBA||22. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69741)||1998 KR43|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,145|| align=right|25,05|| align=right|3,563||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69742)||1998 KD44|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,068|| align=right|5,73|| align=right|3,815||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69743)||1998 KG53|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,154|| align=right|14,85|| align=right|4,324||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69744)||1998 KM56|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,204|| align=right|5,98|| align=right|4,226||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69745)||1998 KR57|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|4,073||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69746)||1998 KC58|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|9,72|| align=right|4,226||MBA||28. maj 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69747)||1998 KD58|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,112|| align=right|15,09|| align=right|4,043||MBA||28. maj 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69748)||1998 KG59|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,138|| align=right|15,07|| align=right|4,027||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69749)||1998 MZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,308|| align=right|9,20|| align=right|4,561||MBA||21. junij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69750)||1998 MA5|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,062|| align=right|4,23|| align=right|4,324||MBA||19. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov